Чатмохар — топоним.

 Чатмохар — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Чатмохар — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Пабна.